Furlan, il nome nativo della lingua friulana
 In lingua friulana è l'aggettivo che significa "friulano"

Persone 
 Ado Furlan (1905-1971) – scultore italiano
 Angelo Furlan (1977) – ciclista su strada italiano
 Annamaria Furlan (1958) – sindacalista italiana
 Antonio Furlan (1906-1944) – operaio e partigiano italiano
 Eleonora Furlan (1995) – pallavolista italiana
 Federico Furlan (1990) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Giorgio Furlan (1966) – ex ciclista su strada italiano
 Jean-Marc Furlan (1957) – allenatore di calcio ed ex calciatore francese
 Luigi Furlan (1963) – ex ciclista su strada italiano
 Manuela Furlan (1988) – rugbista a 15 italiana
 Marco Furlan (1960) – serial killer italiano
 Mario Furlan (1964) – giornalista, scrittore e docente italiano, fondatore dei City Angels 
 Matteo Furlan (1989) – nuotatore italiano
 Mira Furlan (1955-2021) – attrice e cantante croata
 Rafael Furlan (1994) – calciatore brasiliano
 Rate Furlan (1911-1989) – attore, sceneggiatore e regista italiano
 Renzo Furlan (1970) – ex tennista italiano
 Rina Furlan – pseudonimo assunto dalla criminale italiana Rina Fort
 Roberto Furlan (1954-1978) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Sergio Furlan (1940) – ex velista italiano

Pagine correlate 
Furlani
Furlana